

Musica 
 Egg – gruppo musicale britannico
 Egg – album degli Egg (1970)

Geografia

Austria 
 Egg – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Egg – ex comune ora frazione di Hermagor-Pressegger See, città nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Egg – frazione di Raach am Hochgebirge, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Gegend Egg – frazione di Hainfeld, città nel distretto di Lilienfeld (Bassa Austria)
 Thalgau-Egg – frazione di Thalgau, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)

Germania 
 Egg – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Egg – ex comune ora quartiere di Costanza, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Egg an der Günz – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Slovenia 
 Egg bei Krainburg – antico nome tedesco di Brdo pri Kranju, frazione della città di Kranj (Alta Carniola)

Stati Uniti d'America 
 Egg – isola del gruppo delle Andreanof nell'arcipelago delle Aleutine (Alaska)
 Egg – isola del gruppo delle Fox nell'arcipelago delle Aleutine (Alaska)

Svizzera 
 Egg – comune nel distretto di Uster (Canton Zurigo)
 Egg o Egg am Etzel – frazione di Einsiedeln, comune nel distretto di Einsiedeln (Canton Svitto)
 Egg – ex comune ora frazione di Muri, comune nel distretto di Muri (Canton Argovia)

Persone 
 Oscar Egg (1890-1961) – ciclista svizzero

Pagine correlate 
 Egg Harbor – pagina di disambiguazione
 The Egg – pagina di disambiguazione

Altri progetti